Trzy okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej nosiły nazwę HMAS „Perth” (na cześć miasta Perth):
 HMAS „Perth” (D29) – krążownik lekki, zmodyfikowany typ Leander
 HMAS „Perth” (D 38) – niszczyciel rakietowy typu Perth, zmodyfikowany typ Charles F. Adams
 HMAS „Perth” (FFH 157) – fregata rakietowa typu ANZAC

Przypisy

Bibliografia 
 

Perth